Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Шеффилд Уэнсдей» с 1868 года (когда клуб, в то время известный под названием «Уэнсдей», впервые принял участие в розыгрыше Кубка Кромвеля) по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Бомбардиры, отмеченные жирным шрифтом, также были лучшими бомбардирами чемпионата Англии в указанном сезоне. Статистика выступлений клуба в молодёжных турнирах не включена в данный список, однако эту информацию можно найти в статьях о соответствующих сезонах.

Список сезонов 

Легенда

Примечания

Ссылки 

ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Шеффилд Уэнсдей